Wilten ist ein Ortsname:
 Wilten, Katastralgemeinde und Stadtteil von Innsbruck
 Stift Wilten, Prämonstratenserstift in Innsbruck-Wilten

Siehe auch:
 Deutsch Wilten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: Jermakowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Preußisch Wilten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: Snamenskoje (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Wilton
 Wilthen